A Rozsdalovag (eredeti cím: Ritter Rost) 2013-tól 2014-ig sugárzott német televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek rendezői Luba Medekova-Klein és Felix Schichl, producerei Alicia Dornier, Gabriele Walther és Stefan Maria Schneider. Az animációs játékfilmsorozat forgatókönyvét Verena Bird, Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Jörg Hilbert, Feix Janosa és Gabriele Walther. A tévéfilmsorozat a Caligari gyártásában készült. Műfaja fantasyfilm-, kalandfilm- és filmvígjáték-sorozat. Németországban a ZDF és a KiKA vetítette, Magyarországon az M2 sugározta.

Szereplők 

 További magyar hangok: Gubányi György István, Harcsik Róbert

Epizódok

Magyar változat 

A szinkront az MTVA megbízásából a Protone Stúdió készítette.

Magyar változat: Csányi Zita

Szerkesztő: Vincze Szabina

Hangmérnök: Gönczi Sándor

Vágó:

Gyártásvezető:

Szinkronrendező: Gömöri V. István

Jegyzetek

Források 
  hivatalos oldala

További információk 
 Rozsdalovag a fernsehserien.de-n 

Német számítógépes animációs sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok